Семейный пакт:

 Семейный пакт,  — группа олигархов, влиявших на жизнь Верхней Канады в начале XIX века.
 Семейный пакт — договор о порядке наследования в герцогстве Нассау в конце XIX века.
 Семейный пакт — пакт французских и испанских Бурбонов в начале XVIII века (война четверного альянса).